XIII чемпионат Украины по волейболу среди женских команд Суперлиги проходил с 11 октября 2003 по 17 апреля 2004 года с участием 7 команд.

Суперлига

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд Суперлиги состояли из предварительного и финального этапов. На предварительном 7 команд провели четырёхкруговой турнир по системе с разъездами спаренными матчами. 4 лучших вышли в финальный плей-офф, в котором разыграли призовые места.

Предварительный этап 

 Полужирным шрифтом выделены результаты домашних матчей. 
 Киевский «МНТУ-Нефтегаз» снялся с розыгрыша перед стартом чемпионата.

Плей-офф

Призёры 
 «Дженестра» (Одесса): Анна Ковальчук, Евгения Душкевич, Дарья Чмиль, Марина Харчинская, Татьяна Силецкая, Дарья Старцева, Елена Самсонова, Светлана Оболонская, Олеся Рыхлюк. Главный тренер — Игорь Филиштинский.

 ЗГИА (Запорожье): Анна Вергун, Ольга Доронина, Ольга Дробышевская, Ирина Комиссарова, Лидия Максименко, Татьяна Будко, Л.Дьяченко, Татьяна Володина, Карина Иноземцева. Главный тренер — Сергей Попов.

 '«Круг» (Черкассы): Анна Цокур, Марина Марченко, Ольга Савенчук, Юлия Богмацер, Екатерина Кривец, Марина Манюк, Захаренкова, Анна Евсикова, Ирина Трушкина. Главный тренер — Сергей Голотов.

Высшая лига

Предварительный этап 

 За неявку на матчи 11 тура в Ровно «Химику» засчитаны технические поражения без начисления очков.

2-й этап

За 1—4 места

За 5—8 места 

 На финальном этапе учитывались очки, набранные на предварительном этапе.

Переходные матчи за право играть в высшей лиге 

 За отказ проводить третий матч серии «Химику» засчитано техническое поражение.

Первая лига

Ссылки 
 Архив ФВУ Официальный сайт Федерации волейбола Украины

2003 год в волейболе
2004 год в волейболе